prof. dr. Johannes Roscam Abbing 1946, bekend als Hans Abbing, kunstenaar, econoom en socioloog
 Marja Roscam Abbing 1946, kinderboekenschrijfster
 Michiel Roscam Abbing 1958, politicoloog
 Pieter Roscam Abbing 1939, burgemeester van verschillende gemeenten in Nederland
 Francina Maria Roscam Abbing-Bos 1932-2019, eerste kamerlid